Kliutxevoi (Krasnodar), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kliutxevoi (Primórie), població del territori de Primórie, a Rússia